Dit artikel geeft een overzicht van Newcastle United in het seizoen 2012/2013.

Selectie

Transfers

Inkomende spelers

Uitgaande spelers

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2012/13 en op de zestiende plaats eindigden.

Toeschouwers

UEFA Europa League

Wedstrijden

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2013
Newcastle United